Capasso – famiglia storica napoletana e romana

Persone 
Aldo Capasso (1909-1997) – poeta e scrittore
Bartolommeo Capasso (1815-1900) – storico e archivista italiano
Federico Capasso (1949) – fisico italiano naturalizzato statunitense, fra gli inventori del laser a cascata quantica
Gaetano Capasso (1927-1998) – religioso e scrittore italiano
Gaetano Capasso (1947-2016) – ingegnere e umanista italiano
Giovanbattista Capasso (1950) – nefrologo italiano
Nicola Capasso (1886-1968) – vescovo cattolico e antifascista italiano
Niccolò Capasso o Nicola Capasso (1671-1744) – teologo, letterato e giureconsulto italiano
Paolo Capasso (1891-1916) – militare italiano, Medaglia d'oro al valor militare
Pietro Capasso (1874-1951) – politico italiano

Altro 
 Palazzo Capasso – palazzo storico nel centro di Salerno